Gravity ("gravità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Gravity – film del 2013 diretto da Alfonso Cuarón

Musica 
Album
 Gravity – album di Fred Frith del 1980
 Gravity – album di Kenny G del 1985
 Gravity – album di James Brown del 1986
 Gravity – album di Alejandro Escovedo del 1992
 Gravity – album dei Da Bush Babees del 1996
 Gravity – album di Jesse Cook del 1996
 Gravity – album dei 4 Front del 1998
 Gravity – album degli Our Lady Peace del 2002
 Gravity – album dei 4Front del 2002
 Gravity – album degli Anekdoten del 2003
 Gravity – album dei Fly to the Sky del 2004
 Gravity – album dei Westlife del 2010
 Gravity – album di Lecrae del 2012
 Gravity – album dei Caliban del 2016
 Gravity – album dei Bullet for My Valentine del 2018

Singoli
 Gravity – singolo di Michael Sembello del 1985
 Gravity – singolo di James Brown del 1986
 Gravity – singolo degli Space del 2002
 Gravity – singolo di Maaya Sakamoto del 2003
 Gravity – singolo degli Embrace del 2004
 Gravity – singolo di John Mayer del 2007
 Gravity – singolo di Sara Bareilles del 2009
 Gravity – singolo di Pixie Lott del 2010
 Gravity – singolo di Zlata Ohnjevič del 2012
 Gravity – singolo di Trentemøller del 2013
 Gravity – singolo dei Blasterjaxx del 2014
 Gravity – singolo di DJ Fresh del 2015
 Gravity – singolo di Hovig Demirjian del 2017

Televisione 
 Gravity – serie televisiva del 2010 trasmessa da Starz
 Gravità (Gravity) – episodio delle quinta stagione della serie televisiva Star Trek - Voyager

Altro 
 Gravity – città dell'Iowa – negli Stati Uniti d'America
 Gravity – supereroe dei fumetti dell'universo Marvel Comics
 Gravity Corporation – compagnia di software Sudcoreana